Baldy steht für:

 Bałdy, ein Ort in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren

Baldy ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Baldy (* 1994), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Mount San Antonio, vulgo Old Baldy oder Mount Baldy, Los Angeles County, Kalifornien